|-
| 122001 - || || 29 de març, 2000 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 122002 - || || 29 de març, 2000 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 122003 - || || 29 de març, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 122004 - || || 26 de març, 2000 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 122005 - || || 30 de març, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 122006 - || || 25 de març, 2000 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 122007 - || || 4 d'abril, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 122008 - || || 4 d'abril, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 122009 - || || 5 d'abril, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 122010 - || || 5 d'abril, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 122011 - || || 5 d'abril, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 122012 - || || 5 d'abril, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 122013 - || || 5 d'abril, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 122014 - || || 5 d'abril, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 122015 - || || 5 d'abril, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 122016 - || || 5 d'abril, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 122017 - || || 5 d'abril, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 122018 - || || 5 d'abril, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 122019 - || || 5 d'abril, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 122020 - || || 5 d'abril, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 122021 - || || 5 d'abril, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 122022 - || || 5 d'abril, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 122023 - || || 5 d'abril, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 122024 - || || 5 d'abril, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 122025 - || || 5 d'abril, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 122026 - || || 5 d'abril, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 122027 - || || 5 d'abril, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 122028 - || || 5 d'abril, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 122029 - || || 5 d'abril, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 122030 - || || 5 d'abril, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 122031 - || || 5 d'abril, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 122032 - || || 5 d'abril, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 122033 - || || 5 d'abril, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 122034 - || || 5 d'abril, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 122035 - || || 5 d'abril, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 122036 - || || 5 d'abril, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 122037 - || || 5 d'abril, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 122038 - || || 5 d'abril, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 122039 - || || 5 d'abril, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 122040 - || || 5 d'abril, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 122041 - || || 5 d'abril, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 122042 - || || 5 d'abril, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 122043 - || || 6 d'abril, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 122044 - || || 9 d'abril, 2000 || Prescott || P. G. Comba
|-
| 122045 - || || 4 d'abril, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 122046 - || || 4 d'abril, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 122047 - || || 4 d'abril, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 122048 - || || 7 d'abril, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 122049 - || || 3 d'abril, 2000 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 122050 - || || 8 d'abril, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 122051 - || || 6 d'abril, 2000 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 122052 - || || 7 d'abril, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 122053 - || || 4 d'abril, 2000 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 122054 - || || 6 d'abril, 2000 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 122055 - || || 10 d'abril, 2000 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 122056 - || || 10 d'abril, 2000 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 122057 - || || 5 d'abril, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 122058 - || || 5 d'abril, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 122059 - || || 6 d'abril, 2000 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 122060 - || || 6 d'abril, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 122061 - || || 5 d'abril, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 122062 - || || 4 d'abril, 2000 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 122063 - || || 5 d'abril, 2000 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 122064 - || || 5 d'abril, 2000 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 122065 - || || 4 d'abril, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 122066 - || || 5 d'abril, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 122067 - || || 27 d'abril, 2000 || Baton Rouge || W. R. Cooney Jr.
|-
| 122068 - || || 24 d'abril, 2000 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 122069 - || || 24 d'abril, 2000 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 122070 - || || 24 d'abril, 2000 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 122071 - || || 27 d'abril, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 122072 - || || 25 d'abril, 2000 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 122073 - || || 27 d'abril, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 122074 - || || 30 d'abril, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 122075 - || || 30 d'abril, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 122076 - || || 24 d'abril, 2000 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 122077 - || || 29 d'abril, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 122078 - || || 29 d'abril, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 122079 - || || 25 d'abril, 2000 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 122080 - || || 29 d'abril, 2000 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 122081 - || || 29 d'abril, 2000 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 122082 - || || 28 d'abril, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 122083 - || || 25 d'abril, 2000 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 122084 - || || 26 d'abril, 2000 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 122085 - || || 26 d'abril, 2000 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 122086 - || || 26 d'abril, 2000 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 122087 - || || 29 d'abril, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 122088 - || || 29 d'abril, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 122089 - || || 29 d'abril, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 122090 - || || 29 d'abril, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 122091 - || || 29 d'abril, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 122092 - || || 29 d'abril, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 122093 - || || 25 d'abril, 2000 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 122094 - || || 25 d'abril, 2000 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 122095 - || || 25 d'abril, 2000 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 122096 - || || 26 d'abril, 2000 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 122097 - || || 26 d'abril, 2000 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 122098 - || || 26 d'abril, 2000 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 122099 - || || 24 d'abril, 2000 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 122100 - || || 24 d'abril, 2000 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
2